

Patronyme

 Ânderson Corrêa Polga (né en 1979), footballeur brésilien ;
 Anthony Correa, (né en 1951), acteur américain ;
 Charles Correa (1930-2015), architecte indien ; 
 Chick Corea, (né en 1941), pianiste de jazz américain ;
Elina González Acha de Correa Morales (1861-1942), géographe argentine ;
 Francisco Correa de Arauxo, (1584-1654), organiste et compositeur espagnol ;
 Francisco Laguna Correa (né en 1986), écrivain, ethnographe, chercheur et ex-professeur d'université mexicain ;
 Harold Correa, (né en 1988), athlète français ;
 Henrique Alvim Corrêa, (1876-1910), illustrateur  brésilien ;
 Hugo Correa (1926-2008), journaliste et auteur de roman de science-fiction chilien ;
 Igor Correa Luna, (1919-2000), judoka français ;
 Jairo Correa, (né en 1954), athlète colombien ;
 Lia Correa Morales de Espinosa-Viale (1893-1975), peintre argentine ;
 Marie-Louise Correa (née en 1943), femme politique sénégalaise ;
 Mariza Corrêa (1945-2016)), anthropologue brésilienne ;
 Pablo Correa, (né en 1967), footballeur et entraîneur de football uruguayen ;
 Paulo Corrêa de Araujo (1967-), un chanteur, compositeur et acteur brésilien ;
 Rafael Correa, (né en 1963), économiste et homme politique équatorien, président de l'Équateur ;
 Regina, Eva et Mariza Correa, les trois sœurs brésiliennes du Trio Esperança, groupe vocal a cappella ;
 Roberto Alvim Corrêa, (1901-1983), éditeur brésilien ;
 Rogério Corrêa (1979-), footballeur brésilien ;
Sonia Corrêa (née en 1948), féministe brésilienne ;
 Vanina Correa, (née en 1983), footballeuse argentine.

Botanique
Correa est un genre de plantes originaires du continent australien.

Autres
 En langue espagnole, correa est un substantif féminin qui désigne une lanière, une courroie ou une ceinture. 
 Deolinda Correa, personnage mythique qui est l'objet d'un culte en Argentine sous le nom de Difunta Correa ;
Patronyme portugais
Patronyme hispanique